Rastrelli ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Carlo Rastrelli (1675–1744), italienisch-russischer Bildhauer, Kunstgießer und Architekt
 Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700–1771), italienisch-russischer Architekt und Baumeister
 Joseph Rastrelli (1799–1842), deutscher Komponist und Dirigent
 Stefano Rastrelli (1934–2020), italienischer Diplomat
 Vincenzo Rastrelli (1760–1839), italienischer Komponist und Gesangslehrer

Rastrelli bezeichnet das:

 Rastrelli Cello Quartett